Chris Peers ist der Name folgender Personen:

* Chris Peers (Historiker) (* 1956), Militärhistoriker 
 Chris Peers (Mediziner) (Christopher Peers; 1963–2018), britischer Mediziner 
 Chris Peers (Radsportler) (* 1970), belgischer Radrennfahrer